Le district de Mingshan (明山) est une subdivision administrative de la province du Liaoning en Chine ;
 Le xian de Mingshan (名山) est une subdivision administrative de la province du Sichuan en Chine.

Homonymie de toponyme